Geupel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Geupel (1923–2000), deutscher Leichtathlet und Sportpädagoge
 Volkmar Geupel (* 1940), deutscher Archäologe